Бартоломей:

 Бартоломей — дворянский род.
 Бартоломей, Алексей Иванович (1784—1839) — генерал-лейтенант.
 Бартоломей Английский — средневековый английский энциклопедист.
 Бартоломей, Адольф Александрович (1934—2003) — советский и российский учёный в области геотехники, профессор, доктор технических наук.
 Бартоломей, Иван Алексеевич (1813—1870) — генерал-лейтенант, известный нумизмат, археолог, писатель.
 Бартоломей, Пётр Иванович (род. 1938) – советский и российский учёный, специалист по автоматизации энергосистем.
 Бартоломей, Фёдор Фёдорович (1800—1862) — русский военный (генерал-майор) и государственный (губернатор) деятель, статский советник.